Городечно — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Городечно — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Городечно — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Городечно — деревня в Воложинском районе Минской области.